James Webb kan syfta på:

Teknologi 
 James Webb-teleskopet, ett rymdteleskop

Personer 
James Webb (guvernör) (död 1761), brittisk guvernör över Newfoundland och Labrador
James Webb (installationskonstnär) (född 1975), sydafrikansk installationskonstnär
James Webb (målare) (1825–1895), brittisk målare
James E. Webb (1906–1992), amerikansk politiker och ämbetsman, demokrat, chef för NASA 1961–1968
Jim Webb (född 1946), amerikansk politiker och författare, republikan, senator för Virginia